Эдквист — фамилия. Носители:

 Эдквист, Адриан (род. 1999) — шведский футболист.
 Эдквист, Дагмар (1903—2000) — шведская писательница.